Die Flagge Koreas bezeichnet:

 Flagge Nordkoreas
 Flagge Südkoreas, inklusive der historischen Flaggen Koreas.
 Koreanische Vereinigungsflagge